Села:
 Залужне — Вінницька область, Літинський район
 Залужне — Волинська область, Володимирський район, колишній (до 2020 року) Локачинський район
 Залужне — Житомирська область, Житомирський район
 Залужне — Полтавська область, Оржицький район